Seimei, télescope optique de 3,8 mètres de diamètre installé au Japon dans la préfecture d'Okayama. 
 Abe no Seimei, astrologue japonais célèbre de la fin du  à l'époque de Heian. 
 (5541) Seimei, astéroïde.
 Seimei-jinja, sanctuaire shinto consacré à Abe no Seimei, situé à Kyoto au Japon.